Orlyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Orlyk (* 1998), ukrainischer Skilangläufer
 Pylyp Orlyk (1672–1742), Führer der Saporoscher Kosaken und engster Mitarbeiter des ukrainischen Kosaken-Atamans Iwan Masepa

 Ortschaften
 Orlyk (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky der ukrainischen Oblast Poltawa